Bronisław Kuczyński ps. „Boruch”, „Kot” (ur. 25 maja 1890 w Suchedniowie, w rodzinie Jana i Wiktorii z Gołąbków) – działacz niepodległościowy, ślusarz, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Bronisław Józef Kuczyński (1895–1969) – kapitan administracji (artylerii) Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), kierownik referatu w KRU Mińsk Mazowiecki

Przypisy